Ромб Михаэлиса или Крестцовый ромб — это ромбовидный контур, который иногда заметен в нижней части спины человека. Ромб определяется следующими вершинами: Ямки Венеры, верх ягодичной складки и выступающие края больших спинных мышц.

Ромб Михаэлиса назван в честь Густава Адольфа Михаэлиса, немецкого акушера 19 века.

Примечания 

Анатомия человека